Ебру Дестан (тур. Ebru Destan) — турецька співачка. 
 Дастан (література), Даста́н (дестан, від перс. داستان‎ «оповідання») — епічний жанр у літературах Близького Сходу та Середньої Азії.

Див. також
 Дастан